Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i campioni in carica, ma sono stati sconfitti ai quarti di finale da Rajeev Ram e Joe Salisbury.

In finale Nikola Mektić e Mate Pavić hanno sconfitto Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 6-4, 7-6(5), 2-6, 7-5.

Come già successo nel 2016, a causa del maletempo che ha portato molti match dei primi giorni ad essere rimandati, i primi due turni si giocano al meglio dei tre set e non dei cinque.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (campioni)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno, ritirati)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (finale)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)

  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (secondo turno)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Tim Pütz /  Michael Venus (primo turno)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (quarti di finale)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (secondo turno)
  Max Purcell /  Luke Saville (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Wildcard 

  Liam Broady /  Ryan Peniston (primo turno)
  Jay Clarke /  Marius Copil (primo turno)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (terzo turno, ritirati)
  Alastair Gray /  Aidan McHugh (secondo turno)

  Luke Johnson /  Anton Matusevich (primo turno)
  Stuart Parker /  James Ward (primo turno)
  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021